Blackbird («mirlo») puede referirse a:
 «Blackbird», canción del grupo británico de rock The Beatles.
 Blackbird, álbum de la banda de rock Alter Bridge.
 El Lockheed SR-71 Blackbird, un avión estratégico de reconocimiento de largo alcance.